NVA:
 NVA (IATA: NVA) — аэропорт города Нейва.
 NVA (Nationale Volksarmee, NVA) — вооружённые силы ГДР.
 NVA (North Vietnam’s Army) — вьетнамская народная армия во Второй Индокитайской войне.
 NVA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) — политическая партия в Бельгии.